Stepney bezeichnet:

 Stepney, ein Stadtteil von London
 Metropolitan Borough of Stepney, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Stepney (South Australia), ein Vorort von Adelaide in South Australia
Stepney, Name der ersten Dampflok der Bluebell Railway, einem Eisenbahnmuseum

Stepney ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Stepney (* 1942), englischer Fußballtorhüter
 Charles Stepney (1931–1976), US-amerikanischer Musikproduzent, Arrangeur, Musiker und Songwriter
 George Stepney (1663–1707), englischer Diplomat und Dichter
 Nigel Stepney (1958–2014), Chefmechaniker beim Formel-1-Team von Ferrari